Брадфорд () — город в округе Маккин, штат Пенсильвания, США.

История 
Поселение основано в 1823 году. В конце XIX века, благодаря Пенсильванской нефтяной лихорадке, поселение разрослось и в 1979 году получило статус города. В 1876 году была построена железная дорога Bradford & Foster Brook Railway, ставшая одной из первых монорельсовых дорог в Америке.

Экономика 
В Брадфорде располагается компания-производитель зажигалок Zippo и компания-производитель ножей Case (сейчас принадлежит компании Zippo).

География 
Брадфорд расположен на автомагистрали US 219, к югу от межштатной автомагистрали I-86.

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт города
 Торговая палата
 Газета Bradford Era

Населённые пункты, основанные в 1823 году
 
Города Пенсильвании